Прва лига Индије у фудбалу, И-Лига (), раније позната као Национална фудбалска лига (), службено је име професионалне фудбалске лиге Индије. Заједно са Индијском Супер Лигом представља највиши ранг такмичења у Индији. Основана је 2007. године када је заменила дотадашњу полупрофесионалну Националну фудбалску лигу, основану 1996. Лига тренутно броји 11 клубова.

Шампиони

Национална фудбалска лига

И-Лига

Успешност клубова 
Десет клубова је било шампион Индије. Клубови у курзиву више се не такмиче, а подебљани клубови се такмиче у Индијској Супер Лиги.

Референце 

Фудбал у Индији
Фудбалске лиге